Tsentralny Profsojoezstadion (Voronezj), een stadion in de Russische stad Voronezj
 Tsentralny Profsojoezstadion, een andere naam voor het Centraalstadion in Moermansk